Улица По́лбина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь советского лётчика Полбина Ивана Семёновича.

 Улица Полбина — улица в Донецке.
 Улица Полбина — улица в Москве.
 Улица Полбина — улица в Ульяновске.